Ulrico de Sacco (prima menzione 1204 - 1220) - abate svizzero
Ulrico de Sacco (1462 circa - 1538) - condottiero svizzero